Ним се може односити на:
 Ним, град у Француској
 ФК Ним, фудбалски клуб из истоименог града
 Ним (биљка)
 Ним (игра)
 Ним (програмски језик)